Евге́ний Жу́ков:
 Жуков, Евгений Михайлович (1907—1980) — советский историк, академик АН СССР.
 Жуков, Евгений Николаевич (1904—1963) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Жуков, Евгений Пантелеевич (1950—1990) — советский футболист.
 Жуков, Евгений (род. 1930) — советский легкоатлет и автогонщик.